Zálongon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Zálongon (kulle i Grekland), Epirus, Nomós Prevézis, 
 Kamarina, ort, Epirus, Nomós Prevézis, 

Robotskapade Greklandförgreningar